Голев — русская фамилия:

 Голев, Александр Андреевич (1951—2003) — советский биатлонист, тренер по биатлону.
 Голев, Владимир Андреевич (род. 1940) — советский и российский хоккейный тренер, спортивный функционер.
 Голев, Иван Петрович (1805—1880) — генерал-майор, герой обороны Севастополя 1854—1855 годов.
 Голев, Леонид Дмитриевич (1925—1980) — Герой Советского Союза.
 Голев, Николай Данилович (род. 1946) — советский и российский лингвист.
 Голев, Яков Ильич (1894—1960) — советский государственный деятель, председатель правления Госбанка СССР.